La Boum est une chanson de l'auteur-compositeur-interprète Renaud, parut en 1977, sur l'album Laisse béton. Troisième single du disque, elle sort en 45 tours en .

Single musical sorti en 1978
Chanson de 1978
Chanson interprétée par Renaud
Chanson écrite par Renaud